Myyryläinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1881-1938), garde finlandais de l'Armée rouge
Kari Myyryläinen (né en 1963), coureur cycliste finlandais
Teuvo Myyryläinen (1923-1997), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois